Zhang Nan (née en 1986), gymnaste artistique chinoise
Zhang Nan (né en 1990), joueur de badminton chinois